Frank Dane (radioprogramma), luistershow van de zender 538
 Frank Dane, Nederlands diskjockey die bovenstaand presenteert